Prawdziwa historia – drugi studyjny album zespołu Macca Squad
 Prawdziwa historia – satyra Lukiana z Samosat

 Filmy
 Prawdziwa historia − film produkcji polskiej z 1998 roku, w reżyserii Grzegorza Skurskiego
 Prawdziwa historia (The World's Fastest Indian) – film produkcji amerykańskiej z 2005 roku, w reżyserii Rogera Donaldsona
 Prawdziwa historia (Tumbledown) – film produkcji amerykańskiej z 2013 roku, w reżyserii Todda Verowa
 Prawdziwa historia (D'après une histoire vraie) – film produkcji francusko-belgijsko-polskiej z 2017 roku, w reżyserii Romana Polańskiego